Bandgap bezeichnet:

 den energetischen Abstand zwischen Valenzband und Leitungsband eines Festkörpers; siehe Bandlücke
 eine elektronische Schaltung, deren Ausgangsspannung der Bandabstandsspannung eines Halbleiters entspricht; siehe Bandabstandsreferenz